Desmatelesia är ett släkte av mossdjur. Desmatelesia ingår i familjen Plagioeciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Desmatelesia